Azaria ist ein geschlechtsneutraler Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Beim Namen Azaria handelt es sich um die englische Transkription des hebräischen Namens .

Außerdem ist es die französische, italienische und rumänische Variante von Asarja.

Namensträger 
Vorname
 Azaria dei Rossi (ca. 1511–1578), italienisch-jüdischer Humanist
Familienname
 Alexandre Azaria (* 1967), britisch-französischer Komponist und Musiker
 Hank Azaria (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rachel Azaria (* 1977), israelische Politikerin

Siehe auch 

 Asarja
 Eleasar ben Asarja
 Menahem Asarja da Fano (1548–1620), italienischer Kabbalist und Rabbiner

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Theophorer Personenname
Rumänischer Personenname
Französischer Personenname
Italienischer Personenname
Hebräischer Personenname